Българска независимост може да се отнася за:

 Обявяването на независимостта на България в 1908 година;
 „Българска независимост“, български вестник, излизал в Търново от 1894 година до 1895 година;
 „Българска независимост“, български вестник, излизал в София в 1908 година;
 „Българска независимост“, български вестник, излизал в София от 1933 година до 1934 година.